2 historyczne miejscowości w Polsce:
 Dolne – kolonia w woj. zachodniopomorskim, w pow. choszczeńskim, w gminie Pełczyce
 Dolne − część miasta Hajnówka

Zobacz też: Dolne Pole, Dolne Wymiary